O Torneio de Paris de 1982 foi disputado por quatro clubes em duas partidas, com os vencedores disputando o título, e os perdedores o terceiro lugar. O Clube Atlético Mineiro foi o campeão desta edição.

Equipes participantes

Jogos

Semifinais 
Atlético-MG 3x0 Paris Saint-Germain(gols de Heleno, Éder e Reinaldo)

Dinamo de Zagreb 1x0 Colônia

Disputa de 3º Lugar 
Paris Saint-Germain 2x1 Colônia

Final 
Atlético-MG 1x0 Dinamo de Zagreb(gol de Reinaldo)

Classificação

Campeão

Ver também 
 Torneio de Paris de Futebol

 

1982
1982 no futebol